Людвиг I (; ок. 1119 — ) — граф Вюртемберга с 1143 года. Считается, что он — сын Конрада II Вюртембергского (но историческими фактами это не установлено) и Хадельвиги. Первый из правителей с титулом «граф Вюртемберга».

Биография 
Людвиг и его брат Эмихо входили в окружение короля, его сюзерена Конрада III и сюзерена императора Фридриха Барбароссы.

После смерти Конрада II Людвиг и Эмихо вступили во владение Вюртембергом. Эмихо умер предположительно в 1154 году, после чего Людвиг I стал править один.

Возможно, был также фогтом монастыря в Денкендорфе.

27 февраля 1158 года Людвиг I последний раз упоминается в качестве графа (засвидетельствовал хартию, в которой император Фридрих I даровал привилегии монастырю Нойбург, предположительно назначил фогтов). Ему наследовал Людвиг II, который, вероятно, был его сыном (упоминается в единственном прижизненном документе — от 18.05.1181).

Примечания

Литература 
 Dieter Mertens // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. / Hrgs.: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press. — : Kohlhammer, 1997. — S. 10. — ISBN 3-17-013605-4.

См. также 
 Список правителей Вюртемберга

Родившиеся в XII веке
Умершие в XII веке
Графы Вюртемберга
Правители Европы XII века